Stanisław Sikora (ur. 1494) – polski szlachcic
 Stanisław Sikora (1896–1920) – polski żołnierz
 Stanisław Sikora (1919–2000) – polski rzeźbiarz i medalier, poeta i sportowiec

Zobacz też 
 Jerzy Stanisław Sikora